Anne-Marie Gancel, chanteuse et actrice française ; 
 Antoine-François Gancel (1811-1878), un architecte français ;
 Charles Gancel (1951-), un écrivain français
 Yvonne Gancel, une athlète française.